Charnwood (borough), distretto locale inglese;
Operazione Charnwood.